Leone může být:

příjmení osob
 Giovanni Leone (1908–1921) – italský režisér a scenárista
 Salvatore Leone – fiktivní postava ve hře Grand Theft Auto III
 Sergio Leone (1929–1989) – italský režisér a scenárista
 Sunny Leone, vlastním jménem Karen Malhotrová (* 1981) – kanadská herečka a modelka

křestní jméno
 Leone Leoni (1509–1590) – italský sochař a zlatník

stát
 Sierra Leone – africký stát

Rozcestníky - příjmení